Ostendarp ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ostendarp (* 1961), US-amerikanischer Maler
 Mark Ostendarp